

Patronyme 

 Vasif Ahsen Böre, joueur de hockey sur glace turc
 Murat Ahsen Böre, joueur de hockey sur glace turc
 Feyzi Ahsen Böre, joueur de hockey sur glace turc
Homonymie de toponyme